Min Argeis (gr. Μην Αργείς), är ett album av den grekiske artisten Triantafillos. Albumet släpptes år 2000.

Låtlista
 Krata Ta Ola - Κράτα Τα Όλα
 Min Argeis - Μην Αργείς
 Signomi - Συγνώμη
 Eimai Monos - Είμαι Μόνος
 Oi Filoi (Duett med Kostas Doxas) - Οι Φίλοι (ντουέτο με τον Κώστα Δόξα)
 Spasta - Σπάστα
 Poso Mou Leipeis - Πόσο Μου Λείπεις
 Den Mporo Na Ksekolliso - Δεν Μπορώ Να Ξεκολλήσω
 Triti Mera - Τρίτη Μέρα
 Esi Den Pairneis Apo Logia - Εσύ Δεν Παίρνεις Από Λόγια
 Ti De Tha' Dina Gia Sena - Τι Δε Θα'Δινα Για Σένα
 Poios - Ποιός
 Kati Ksehases - Κάτι ξέχασες
 Ti Zitas - Τι Ζητάς
 Typseis - Τύψεις

Musikalbum 2000
Grekiska musikalbum